

Cinema 
 The Witch – cortometraggio muto del 1908 diretto da Van Dyke Brooke
 The Witch – cortometraggio muto del 1913 diretto da O.A.C. Lund
 The Witch – film del 1916 diretto da Frank Powell
 The Witch – film del 2015 diretto da Robert Eggers

Musica 
 The Witch – album di María Conchita Alonso del 1980
 The Witch – album dei The Rattles del 1971
 The Witch – singolo dei The Rattles del 1970
 The Witch – singolo dei The Sonics del 1965
 The Witch – side project dei Cold

Altro 
 The Witch – tragicommedia di Thomas Middleton del 1616

Pagine correlate 
 Witch
 The Witches